Graceland bezeichnet:

 Graceland, das Anwesen von Elvis Presley
 Graceland (Album), ein 1986 erschienenes Album von Paul Simon
 Graceland (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie von 2013
 Graceland (Film), ein philippinischer Thriller aus dem Jahr 2012 von Ron Morales
 GraceLand (Roman), ein Roman aus dem Jahr 2004 von Chris Abani
 Graceland Cemetery, ein Friedhof in Chicago